Cube (engl. Würfel) steht für:
 Cube (Adelsgeschlecht), deutsch-baltisches Adelsgeschlecht
 cube berlin, Bürogebäude in Berlin-Moabit
 Cube (Computerspiel), Computerspiel
 Cube, würfelförmige Drehpuzzle mit mehreren Ebenen, siehe Drehpuzzle #N×N×N-Drehpuzzles
 Rubik’s Cube, würfelförmiges Drehpuzzle mit drei Ebenen, siehe Zauberwürfel
 Cube (Fahrradmarke), Fahrradmarke von Pending System aus Waldershof
 Nissan Cube, PKW-Modell
 OLAP-Würfel, Darstellungsform für Daten eines OLAP-Systems
 Power Mac G4 Cube, Computer des Herstellers Apple
 Cube, Kurzform von Cubicle, Computerarbeitsplatz in Großraumbüros
 Cube Rock, Felseninsel vor der Nordspitze der Antarktischen Halbinsel
 Cube Entertainment, südkoreanische Künstleragentur
 Cube (Esmeraldas), Ortschaft und Parroquia rural („ländliches Kirchspiel“) im Kanton Quinindé der ecuadorianischen Provinz Esmeraldas

Science-Fiction-Filmreihe:
 Cube (Film), kanadischer Horrorfilm von Vincenzo Natali aus dem Jahr 1997
 Cube 2: Hypercube, kanadischer Horrorfilm von Andrzej Sekula aus dem Jahr 2002
 Cube Zero, kanadischer Horrorfilm von Ernie Barbarash aus dem Jahr 2004

Personen:
 Alexander von Cube (1927–2013), deutscher Wissenschaftsjournalist

 Gustav von Cube (1873–1931), deutscher Architekt
 Hellmut von Cube (1907–1979), deutscher Schriftsteller und Autor von Hörspielen
 Irma von Cube (1899–1977), deutsche Drehbuchautorin

 Julius von Cube (1815–1888), Vizegouverneur von Livland und Kurland
 Walter von Cube (1906–1984) deutscher Journalist und Herausgeber
Pseudonym:
 Ice Cube (* 1969), US-amerikanischer Rap-Musiker und Filmschauspieler

CuBe steht für:
 Berylliumkupfer, Legierung

Siehe auch:
 Kube
 ciúb
 Qube
 The Cube

Abkürzung